

Історія 
Ubisoft Sofia також відома як Ubisoft Bulgaria . Компанія була заснована у червні 2006 року після успіху команди Ubisoft Romania . Управляючий директор Ubisoft Romania був першим керівником нової студії. В даний час у компанії працює близько 180 осіб  .

Ігри

Примітки 

Розробники відеоігор Болгарії
засновані в Болгарії 2006